Camporosso je lahko:

 Camporosso, Ligurija
 Camporosso in Valcanale, italijansko ime za Žabnice
 Francesco Maria da Camporosso, italijanski katoličan